Максим Шацких е узбекски футболист, нападател на Ховерла Ужгород. Голмайстор на националния отбор на Узбекистан с 34 попадения. Известен и с изявите си в Динамо Киев, за който има 142 гола във всички турнири. Четири пъти е избиран за футболист на годината в Узбекистан.

Кариера 
Започва кариерата си в школата на Пахтакор. През 90-те години играе за различни руски отбори от долните дивизии. През лятото на 1999 е привлечен в Динамо Киев за заместник на Андрий Шевченко. Още в първия си сезон Максим става голмайстор на първенството с 20 попадения. През следващите два сезона Шацких не играе много често, но през 2002/03 си връща титулярното място и отново става голмайстор на Украинската премиер лига, отбелязвайки 22 попадения. Така той изравнява рекорда на Сергей Ребров за най-много отбелязани голове за един сезон в първенството. Максим се утвърждава като един от най-важните играчи на Динамо през годините и записва 215 мача в шампионата. След края на сезон 2008/09 феновете изпращат Шацких с плакати, някои от които нападателят взима за спомен. Максим преминава в отбора на Локомотив Астана със свободен трансфер, а там играят и други известни футболисти като Егор Титов и Андрей Тихонов. В началото на 2010 подписва с Арсенал Киев. На 4 април 2010 вкарва своят гол номер 100 в шампионата на Украйна. В състава на Арсенал Максим изживява „втора младост“, а през 2011 с националния отбор на Узбекистан достига 1/2 финал на Купата на Азия.

През 2013 преминава в Черноморец (Одеса). Отборът играе силно и си осигурява място в Лига Европа, но Шацких не успява да се наложи и изиграва само 6 мача. След края на сезона разтрогва договора си и се връща в Арсенал.

Статистика по сезони

Източници 
 Профил в transfermarkt.de
 Профил в national-football-teams.com
 Профил във footballfan.net.ua

Узбекистански футболисти
Украински футболисти
Футболисти на Динамо Киев
Родени в Ташкент